Pioppesi – abitanti di Pioppa
Pioppesi – abitanti di Pioppe di Salvaro
Pioppesi – abitanti di Pioppi (Pollica)
Pioppesi – abitanti di Pioppo (Monreale)